Paston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Paston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Paston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland